Инанли може да се отнася за:

 Инанли, на гръцки Акропотамия, село в дем Кукуш, Гърция;
 Инанли, на гръцки Като Амбела, село в дем Синтика, Гърция;
 Инанли, село във Вилает Родосто, Турция;